Чемпионат Кипра по футболу, прошедший в 1938 и 1939 годах был пятым официальным чемпионатом Кипра. Победителем этого турнира стал АПОЭЛ, не потерпевший ни одного поражения.

Турнирная таблица

Примечания

См. также 
Чемпионат Кипра по футболу

Ссылки 
 Кипр - Турнирные таблицы (RSSSF)

Кипр
Кипр
1938/1939
1938 год на Кипре
1939 год на Кипре